Карло Падильоне (; ) — итальянский библиограф, историк, писатель, исследователь геральдики и генеалогии.

С 1861 года работал библиотекарем в Национальной библиотеке Неаполя. В 1885 году по поручению  осуществлял каталогизацию материалов и древних рукописей.
  
Внес ценный вклад в работу .

Совместно с Домиником Контилиоззи учредил в 1889 году «Calendario d’oro — Annuario nobiliare diplomatico araldico» — ежегодный каталог по геральдике и генеалогии итальянского дворянства.

С 1894 года — президент Итальянского института геральдики.

Автор многочисленных публикаций по истории и генеалогии дворянских семей, рыцарских орденов.

Публикации 
 Memorie storiche artistiche del Tempio di S. Maria delle Grazie Maggiore a Capo Napoli con cenni biografici di alcuni illustri che vi furono sepolti, Stab. Tip. Priggiobba, Napoli 1855;
 Della vita e degli scritti del cav. Gennaro Serena, consigliere della provincia e della città di Napoli, Tip. De Angelis, Napoli 1864;
 L’arme di Dante Alighieri, Tip. Nobile, Napoli 1865;
 Il F.E.R.T. Di Casa Savoja. Memoria araldica scritta per le fauste nozze di Umberto con Margarita di Savoja, Tip. Del Giornale di Napoli, Napoli 1868;
 Cenni storici dell’ordine di S. Maria di Betlemme, Tip. Giannini, Napoli 1869;
 Dizionario bibliografico e istorico della Repubblica di S. Marino contenente tutte le indicazioni delle opere, delle effemeridi e dgli opuscoli che trattano della stessa in qualsivoglia argomento, Tip. della Gazzetta di Napoli, Napoli 1872;
 La Biblioteca del Museo nazionale nella Certosa di S. Martino in Napoli ed i suoi manoscritti, Tip. Giannini, Napoli 1876;
 Tavole storico-genealogiche della Casa Candida già Filangieri, Tip. De Angelis, Napoli 1877;
 I capitoli dell’Ordine equestre della Giarra dei Gigli della S. Vergine e della Stola, Tip. Giannini, Napoli 1877;
 Le leggi dell’Accademia degli Oziosi in Napoli ritrovate nella Biblioteca Brancacciana, Tip. Giannini, Napoli 1878;
 Di alcune nobili famiglie leccesi. Lettere e notizie estratte da un manoscritto della Biblioteca Brancacciana, Direzione del Giornale Araldico, Pisa 1879;
 Delle livree, del modo di comporle e descrizione di quelle di famiglie nobili italiane. Ricerche storiche ed araldiche, Direzione del Giornale Araldico, Pisa 1888;
 Le massime della Commissione Regionale Napoletana per gli elenchi nobiliari, Tip. Giannini, Napoli 1893;
 Dell’Ordine della giarrettiera, Tip. Giannini, Napoli 1893;
 Dell’ordine cavalleresco del Nodo di Napoli, Tip. Gambella, Napoli 1894;
 Elenco degli insigniti dell’ordine di Santa Maria di Betlemme : dal 1459 al 1897 : con la cronologia dei Gran Maestri Tip. F. Giannini, Napoli 1898;
 Dizionario delle famiglie nobili italiane o straniere portanti predicati di ex feudi napoletani e descrizione dei loro blasoni, Tip. Giannini, Napoli 1901;
 Ricerche sugli Amoroso, Principi di Amorio, nei secoli XIII e XIV, Tip. Giannini, Napoli 1903;
 Motti degli ordini cavallereschi, delle medaglie e croci decorative di tutto il mondo e di tutti i tempi, Tip. Giannini, Napoli 1907;
 I motti delle famiglie italiane, Tip. Giannini, Napoli 1910;
 Della chinea e del modo come veniva offerta ai Romani pontefici. Nota storica, Tip. Gambella, Napoli 1911;
 Il titolo di Principe del Sacro Romano Impero, Tip. Bideri, Napoli 1912;
 Il titolo di Cavaliere. Nota storica, Tip. Bideri, Napoli 1912;
 Ricordi storici dei Nemagna Paleologo imperatori dei Serbi e Greci, dinasti di Albania, Tip. Di Gennaro, Napoli 1921.

Персоналии по алфавиту
Историки Италии
Писатели Италии
Родившиеся в Палермо
Умершие в Неаполе